«Антиква́р» (), также «Антиква́рий» — готический исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в 1816 году. Книга повествует о судьбе нескольких персонажей, в том числе антиквара — историка-любителя, археолога и коллекционера предметов сомнительной древности. Хотя роман назван в его честь, антиквар не всегда является главным героем, вокруг других персонажей проходят гораздо более значительные события, антиквар лишь является фигурой, объединяющей более важных для сюжета персонажей и более захватывающие происшествия, которые он сопровождает насмешливыми комментариями. «Антиквар» был одним из любимых романов Вальтера Скотта.

История создания 
Скотт подписал контракт на создание нового романа, почти сразу известного под названием «Антиквар», в январе 1815 г. По собственным ощущениям автора, процесс написания шел медленно. Согласно контракту, роман должен был быть опубликован 4 июня 1815 года, но публикация состоялась лишь в мае 1816. Причиной тому была высокая социальная активность Скотта и написание других произведений, на которые его вдохновило путешествие по Франции.

Однако издательство Archibald Constable & Co., заплатившее Скотту значительный аванс за новый роман, испытывало финансовые затруднения, поэтому автор испытывал сильное давление со стороны издателей. Однако в письме своему другу Морритту в декабре 1815 года Скотт признавался, что ему лишь предстоит начать работу над произведением, а на данный момент у него имеется лишь «самый общий набросок». Роман был окончен в середине марта 1816 года.

Восприятие и критика 
«Антиквар», опубликованный тиражом 6000 экземпляров, оказался еще более успешным, чем предыдущие романы Вальтера Скотта. Весь тираж был распродан в течение 3 недель.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст романа в Библиотеке Максима Мошкова.
 

Романы 1816 года
Романы Вальтера Скотта
Исторические романы о XVIII веке
Готические романы
Литературные произведения по алфавиту